Friedrich Trendelenburg
Test van Trendelenburg - een geneeskundig testje om spierzwakte aan te tonen
Positie van Trendelenburg - een benaming voor de stand van een bed